Арне Андерберг (, 1954) — шведский ботаник.

Биография 
Арне Андерберг родился в 1954 году.

В 1985 году он окончил Стокгольмский университет, получив степень доктора философии с диссертацией Studies in the Inuleae—Inulinae (Compositae). С 1990 года Андерберг был доцентом в Стокгольмском университете, а с 2001 года — заведующим отделом. Арне является ответственным за исследования, курирование коллекции, а также за бюджет и персонал. Арне Андерберг описал более 450 видов растений.

Научная деятельность 
Арне Андерберг специализируется на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 L. Wanntorp, A. A. Anderberg. 2011. Evolution and diversification of Brook weeds (Samolus, Samolaceae, Ericales). International Journal of Plant Sciences 172: 250—266.
 A. A. Anderberg, U. Manns, C. Jarvis. 2010. Proposal to conserve the name Trientalis europaea (Myrsinaceae) with a conserved type. — Taxon 59: 8—10.
 U. Manns, A. A. Anderberg. 2010. Biogeography of ‘tropical Anagallis' (Myrsinaceae) inferred from nuclear and plastid DNA sequence data. J. of Biogeography.
 A. A. Anderberg. 2009. Inuleae. En: Funk; V. A., Susanna, A., Stuessy, T. F. & Bayer, R. J. (eds.) Systematics, evolution, and biogeography of Compositae., pp. 667–680. IAPT.
 A. A. Anderberg. 2009. Athroismeae. En: Funk; V. A., Susanna, A., Stuessy, T. F. & Bayer, R. J. (eds.) Systematics, evolution, and biogeography of Compositae., pp. 681–688. IAPT.
 U. Manns, A. A. Anderberg. 2009. New combinations and names in Lysimachia (Myrsinaceae) for species of Anagallis, Pelletiera, and Trientalis. Willdenowia 39: 49—54.
 R. Torices, A. A. Anderberg. 2009. Phylogenetic analysis of sexual systems in Inuleae (Asteraceae). Am. J. of Bot. 96: 1011—1019.

Почести 
Род растений Anderbergia B.Nord. семейства Астровые был назван в его честь.

Примечания

Литература 
 Mabberley, D.J. 1987. The Plant Book. Ed. A. Hansen. Londres.

Ссылки 
 Naturhistoriska riksmuseet: Arne A. Anderberg 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Arne A. Anderberg

Ботаники по алфавиту
Ботаники Швеции